Публій Муцій Сцевола () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Муціїв, його гілки Сцевола:
 Публій Муцій Сцевола — народний трибун 485 року до н. е.
 Публій Муцій Сцевола — консул 175 року до н. е.
 Публій Муцій Сцевола — консул 133 року до н. е.

Муції